— японская фамилия. Известные носители:

 Хирамацу, Акико (род. 1967) — японская сэйю.
 Хирамацу, Дзюнко (род. 1942) — японская фигуристка-одиночница, в дальнейшем рефери и технический контролёр ИСУ.
 Хирамацу, Хирокадзу (род. 1960) — японский сэйю.